Einblasverfahren steht für:

 allgemein das Befüllen von Hohlräumen mittels eines Luftstroms, siehe Einblasmaschine
 Einblasverfahren (Wärmedämmstoff)